

Алаколь — безстічне озеро на сході країни
 Алаколь — село, Алакольський район, Жетисуська область
 Алаколь — аул, Буландинський район, Акмолинська область
 Алаколь — село, Каратобинський район, Західноказахстанська область

Див. також 
 Алакуль